Lena kan henvise til flere artikler:
 Lena (flod) – en flod i Rusland.
 Lena – et russisk pigenavn.
 Lenarth – en variant af drengenavnet Lennart.
 Lena kan også være en variant af pigenavnet Lene.
 Lena (Oppland) – navnet på en flod i Oppland fylke i Norge